Jméno a příjmení Petr Jelínek má více nositelů:

 Petr Jelínek (* 1984) – český lední hokejista
 Petr Jelínek (youtuber) (* 1994) – český youtuber
 Petr Jelínek (muzeolog) (* 1947) – český muzeolog